De 1. divisjon 2015 was het negentiende seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Voorheen stond de competitie bekend onder de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de sponsor: uitzendburo Adecco. Dit jaar luisterde de competitie officieel naar de naam OBOS-ligaen na een sponsordeal die aan het begin van het jaar werd gesloten en loopt tot 2021.

Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 1 november 2015. Topscorers werden Pontus Engblom (Sandnes Ulf) en Robert Stene (Ranheim IL), beiden met 17 treffers. Sogndal IL won de titel onder leiding van oud-international Eirik Bakke. SK Brann begon het seizoen met trainer Rikard Norling aan het roer, maar na aanhoudende matige resultaten ontsloeg de clubleiding hem op 27 mei. Hij werd opgevolgd door de Noor Lars Nilsen.

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Sogndal IL en SK Brann promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen 2016 en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Mjøndalen IF en Sandefjord Fotball.
 Kristiansund BK, IL Hødd, FK Jerv en Ranheim IL spelen play-offs promotie/degradatie.
 Follo FK, Nest-Sotra, Bærum SK en Hønefoss BK degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2015
Noors voetbalelftal in 2015

2015
Competitievoetbal 2015